Maraã kan syfta på:

Brasilien 

 Maraã (kommun), Amazonas, 
 Maraã (ort), Amazonas,